Babička (tschechisch für Großmutter) ist

 der Originaltitel von Die Großmutter, eines Romans von Božena Němcová  aus dem Jahr 1855
 Babička, Lied von Karel Gott aus dem Jahr 1979.